Le terme Lechia peut désigner :
 Lechia, un genre d'araignées ;
 Lechia squamata, une espèce d'araignées ;
 une appellation poétique de la Pologne, d'après la légende slave des trois frères à l'origine de trois nations slaves Lech, Čech et Rus.

Homonymie